Сорбо-Серпико () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 566 человек (2008 г.), плотность населения составляет 71 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 83050. Телефонный код — 0825.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20091211225005/http://www.comunedisorboserpico.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики